Miejscowości w Polsce:
 Jedlno Drugie
 Jedlno Pierwsze